Сайхан — станційне селище у складі Алакольського району Алматинської області Казахстану.
 Сайхан — сомон аймаку Булган, Монголія.
 Сайхан-Тала — залізнична станція в КНР
 Гураван Сайхан — аеропорт у місті Даланзадгад, Монголія